

Miejscowości 
 Suchawa – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki 
 Suchawa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Góry 
 Suchawa – góra w Górach Suchych